

Населені пункти та їхні частини

 Козлувкі — село в гміні Щерцув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Козлувкі — село в гміні Кетш Ґлубчицького повіту Опольського воєводства
 Козлувкі — частина села Любашова в гміні Тухув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Козлувкі — частина села Йодлувка-Туховська в гміні Тухув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Козлувкі — частина села Шальова в гміні Лужна Горлицького повіту Малопольського воєводства

Примітки